Die OBOS-ligaen 2015 war die insgesamt 53. Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußball­liga und ab dieser Saison unter dem Sponsorennamen OBOS. Sie begann am 6. April 2015 und endete am 1. November 2015. Die Aufstiegsrunde und Relegationsspiele fanden vom 8. bis 25. November 2015 statt.

Meister Sogndal Fotball und der Zweite Brann Bergen stiegen in die Tippeliga auf. Die letzten vier Mannschaften Follo Fotball, Nest-Sotra Fotball, Bærum SK und Hønefoss BK stiegen in die PostNord-Liga ab.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde 
Die Mannschaften auf den Plätzen drei bis sechs qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde, die im K.-o.-System ausgetragen wurde. Der Sieger FK Jerv qualifizierte sich für die Teilnahme an den Relegationsspielen gegen den Vierzehnten der Tippeliga. Die Halbfinals fanden am 8. November, das Finale am 15. November 2015 statt.

Play-off 
Die beiden Play-off-Spiele fanden am 21. und 25. November 2015 statt.

|}
Kristiansand verblieb in der Tippeliga, Jerv blieb in der OBOS-Liga.

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle, Seite des Norwegischen Fußballverbands
 Ergebnisse und Tabelle bei kicker.de

Einzelnachweise 

2015
Fußballsaison 2015